Ла Оса има више значења:

 Ла Оса (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Оса (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Оса (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Оса (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику